Zkratka RPP má více významů:

 Registr práv a povinností – informační systém ČR, jeden ze čtyř základních registrů
 Ribosomal Protection Protein – Protein-kódující gen
 Registered Project Professional – britská Certifikace projektového manažera
 Republikánská lidová strana Turecka – anglicky Republican People's Party, RPP; turecky Cumhuriyet Halk Partisi, CHP
 Rozkaz policejního prezidenta atd.